Petrem, Piétrain in het Frans, plaats in België
 Piétrain (ras), een varkensras dat hier zijn oorsprong heeft.